Een Tsjechische gemeente:
 Hradčany (okres Brno-venkov)
 Hradčany (okres Nymburk)
 Hradčany (okres Přerov)
 Hradčany-Kobeřice
 Hradčany (Praag), een wijk van Praag